Азиатский кубок вызова по хоккею с шайбой 2014 года — 7-й турнир Азиатского кубка вызова под эгидой ИИХФ, проходивший с 18 по 23 марта 2014 года в Абу-Даби, ОАЭ. Абу-Даби стал первым городом, который принимал два розыгрыша Кубка вызова. Этот турнир стал первым после разделения Азиатского кубка вызова на ТОП-дивизион и первый дивизион. В связи с этим в турнире участвовало шесть лучших команд по итогам прошлого кубка, а сам розыгрыш проходил по круговой системе. Впервые с этого розыгрыша по аналогии с дивизионными правилами чемпионата мира, команда, занявшая последнее место по итогам Кубка вызова, переходит в первый дивизион.

Сборная Тайваня второй год подряд стала победителем Кубка вызова, одержав уверенную победу во всех матчах. Такой успех был достигнут во многом благодаря ударной связке Лу Лифэна и Вэн То, забросивших на пару 23 шайбы. Лу Лифэн в итоге стал лучшим бомбардиром, набрав 22 (11+11) очка. Серебряную медаль выиграла сборная ОАЭ, победившая в борьбе за второе место сборную Монголии — 3:1. Для сборной Монголии это стала вторая подряд бронзовая медаль на Кубках Вызова. Сборная Кувейта, проигравшая все матчи, заняла последнее место и будет участвовать в первом дивизионе Азиатского кубка вызова по хоккею с шайбой 2015 года.

Лучшим вратарём турнира был признан ветеран сборной ОАЭ Халед Аль-Суваиди. Лучшим защитником стал тайванец Шэнь Яньлинь, а нападающим его соотечественник — Вэн То, ставшим ещё и лучшим снайпером кубка.

Судьи 

ИИХФ утвердила 4 главных и 6 линейных судей для обслуживания матчей Азиатского кубка вызова по хоккею с шайбой 2014 года.

Главные судьи
  Цзян Чжиюань
  Джейсон Краун
  Цян Ду
  Юнчунь Лим

Линейные судьи
  Али Аль-Ромаити
  Лю Жэнь
  Мэй Цяо
  Пак Чэхён
  Пак Юнсу
  Юй Шаоян

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+4).

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Халед Аль-Суваиди
 Защитник:  Шэнь Яньлинь
 Нападающий:  Вэн То

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:

  Эмерсон Кёнг Квоквай
  Ясем Аль-Авади
  Мишигсурэн Намжил
  Тевин Чатсуван
  Лу Лифэн
  Юма Аль-Дахери

Примечания

Ссылки